



Села 
 Ломачинці — Хмельницька область, Віньковецький район, Говорівська сільська рада
 Ломачинці — Чернівецька область, Дністровський район, Сокирянська міська громада